Aryabhata ist:

 Aryabhata I (476–550), indischer Astronom, Autor des Aryabhatiya
 Aryabhata II. (zwischen 950 und 1100), indischer Astronom, Autor der Mahasiddhanta
 Aryabhata (Satellit), 1975 gestarteter indischer Satellit
 Aryabhata (Mondkrater), benannt nach Aryabhata I